Загребельный () — украинская фамилия. Известные носители:
 Загребельный, Александр Николаевич (1937—1993) — советский певец (бас).
 Загребельный, Евгений Алексеевич (род. 1967) — советский и украинский велогонщик.
 
 Загребельный, Михаил Александрович — предприниматель.
 Загребельный, Никита Игоревич (род. 1996) — российский футболист.
 Загребельный, Сергей Николаевич (род. 1965) — узбекский шахматист, гроссмейстер (1993).